Wigfrid ist der Familienname folgender Personen:

 Wichfrid (Wichfri(e)d, auch Wigfri(e)d; * um 900, † 953), von 924 bis 953 Erzbischof des Erzbistums Köln
 Wigfried (Wicfrid, Wigfrid, Wilgfrid, Wilfrid, Wikfried; † 983), Bischof von Verdun